Osoby o tym nazwisku:
 Pierantonio Pavanello – rzymskokatolicki duchowny
 Vitório Pavanello – rzymskokatolicki duchowny